Gerda — figura mitológica
122 Gerda — asteroide

Desambiguações de mitologia